NGC 317A, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromeda
 NGC 317B, de benaming voor een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Andromeda